Plouvara (en bretó Plouvara) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 2009 tenia 912 habitants.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del cantó de Châtelaudren